Руставе́ли:

Персоналии 
 Шота Руставели — грузинский поэт XII века.
 Руставели (музыкант) — российский поэт, музыкант, автор музыки и текстов.

Географические объекты 
 «Руставели» — станция метро в Тбилиси.
 Улица Руставели — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Проспект Руставели — название улиц в нескольких городах.
 Путепровод Руставели — московский автомобильно-пешеходный мост-путепровод.

Прочее 
 «Шота Руставели» — пассажирский теплоход Черноморского морского пароходства в СССР.

Примечания